— японский сэйю. Работает в агентстве Arts Vision. На восьмой церемонии Seiyu Awards 2014 года был награждён как лучший начинающий актёр.

Работы и роли

Аниме-сериалы 
2013 год
 Arata Kangatari — Сугуру Нисидзима
 Kitakubu Katsudou Kiroku — Король-демон
 Gaist Crusher — Рэкка Сигоранэ
 Galilei Donna — Тео Эшер
 Log Horizon — Тоя
 Silver Spoon — Юити Мацуяма
 Strike the Blood — Рё Утида
 Tamako Market — Инуяма
 Yowamushi Pedal — Сакамити Онода
2014 год
 Ao Haru Ride — Найто
 Glasslip — Хиро Сиросаки
 Log Horizon 2 — Тоя, Пололокка
 Monster Retsuden Oreca Battle — Вал, Таддон
 Sailor Moon Crystal — Гурио Умино
 Psycho-Pass — Моэ Судзуки
 Shounen Hollywood — Кира Саэки
 Space Dandy — Мио
 Sword Art Online II — Дзюн
 Mahouka Koukou no Rettousei — Хаганэ Томицука
 Yowamushi Pedal Grande Road — Сакамити Онода
2015 год
 Ace of Diamond ~Second Season~ — Такума Сэто
 Charlotte — Ойкава
 Kamisama Hajimemashita — Мамору (в детстве в человеческом обличии)
 Lance N' Masques — Ётаро Ханафуса
 Mikagura School Suite — Усамару
 Rampo Kitan: Game of Laplace — Содзи Хасиба
 Shounen Hollywood -Holly Stage for 50- — Кира Саэки
 Hokuto no Ken: Ichigo Aji — Бат
 Arslan Senki — Борнер
 The Rolling Girls — Хитоси
 Triage X — Араси Миками (в молодости)
 Uta no Prince-sama — Сион Амакуса
 Hetalia: The World Twinkle — Ладония
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans — Дандзи Эйрэй
2016 год
 Active Raid
 Ansatsu Kyoushitsu Season 2 — Рикуто Икэда (13-я серия)
 Dimension W — Лвай-Аура-Тибести
 My Hero Academia — Идзуку Мидория
 Prince of Stride: Alternative — Юри Химэмия
 Tonkatsu DJ Agetarou — Агэтаро Кацумата
 Sousei no Onmyouji — Синносукэ Кунидзаки
 Shokugeki no Souma — Мицуру Соцуда
 Trickster: Edogawa Ranpo 'Shounen Tantei-dan' Yori — Ёсио Кобаяси
 Uta no Prince-sama Maji LOVE Legend Star — Сион Амакуса
2017 год
 Fukumenkei Noise — Канадэ Юдзухира
 Chain Chronicle: The Light of Haecceitas — Арам
 Ensemble Stars! — Рицу Сакума
 Yowamushi Pedal: New Generation — Сакамити Онода
 Boku no Hero Academia 2nd Season — Идзуку Мидория
 Re:Creators — Сота Мидзусино
2018 год
 Boku no Hero Academia 3rd Season — Идзуку Мидория
2019 год
 Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo — Амацую Кисараги
 Boku no Hero Academia 4th Season — Идзуку Мидория
2021 год
 Don’t Toy With Me, Miss Nagatoro — Сэмпай
 Full Dive — Хироси Юки
 Boku no Hero Academia 5th Season — Идзуку Мидория

Анимационные фильмы 
 Tamako Love Story (2014) — Инуяма
 Yowamushi Pedal Re:RIDE (2014) — Сакамити Онода
 Shisha no Teikoku (2015) — Коля Красоткин
 Yowamushi Pedal Re: ROAD (2015) — Сакамити Онода
 Yowamushi Pedal: The Movie (2015) — Сакамити Онода
 Yowamushi Pedal: Spare Bike (2016) — Сакамити Онода
 Blame! (2017) — Яити

OVA 
 Yowamushi Pedal (2013) — Сакамити Онода
 Ao Haru Ride (2014) — Найто

ONA 
 Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo (2013) — Исобэй Исобэ
 Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal (2014—2015) — Гурио Умино
 Kare Baka: Wagahai no Kare wa Baka de R (2015) — Монёёси
 Ninja Slayer From Animation (2015) — Тотиноки
 Pokémon Generations (2016) — Сатурн

Видеоигры 
 Akiba’s Trip: Undead & Undressed (2013) — Кайто Татибана
 Gaist Crusher (2013) — Рэкка Сироганэ
 12-Sai. (2014)
 Gaist Crusher God (2014) — Рэкка Сироганэ
 Oreshika: Tainted Bloodlines (2014) —
 Senjou no Waltz (2014) — Ричард
 Yome Collection (2014) — Сакамити Онода
 Tokyo Xanadu (2015) — Юки Синомия
 Yowamushi Pedal High Cadence to Tomorrow (2015) — Сакамити Онода
 Ensemble Stars (2015) — Рицу Сакума
 Touken Ranbu (2015) — Иманоцуруги, Тосиро Ацуси
 The Idolm@ster: SideM (2016) — Кирио Нэкоянаги
 Bungo and Alchemist — Сунао Токунага

Примечания

Ссылки